der Mittlere ist Beiname bzw. Epitheton folgender Personen:

 Heinrich der Mittlere (1468–1532), Fürst von Lüneburg, siehe Heinrich I. (Braunschweig-Lüneburg)
 Johann Friedrich II. der Mittlere (1529–1595), Herzog zu Sachsen, siehe Johann Friedrich II. (Sachsen)
 Pippin der Mittlere (um 635–714), fränkischer Hausmeier

Siehe auch:
 Mittler